Вага́нова — женская форма русской фамилии , а также топоним:

Фамилия 
 Ваганова, Агриппина Яковлевна (1879—1951) — артистка балета, педагог и балетмейстер, автор книги «Основы классического танца» (1934); см. также Система Вагановой и Академия имени Вагановой.
 Ваганова, Анна Ивановна (1922—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Ваганова, Екатерина Юрьевна (род. 1988) — чемпионка мира по спортивным бальным танцам.
 Ваганова, Ольга Сергеевна (род. 2001) — российская волейболистка.

Топоним 
 Ваганова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Ваганова — деревня в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.

См. также 
 Вагановы
 Ваганов
 Ваганово